Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1993 (Осінь) — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з липня по листопад 1993 року.

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1993 (Осінь) взяли участь 14 команд:

Фінальна таблиця 

|}

Джерела 
 Хмельницкая областная федерация футбола. Таблица результатов первенства (кубка) области по футболу (высшая группа). июль-ноябрь 1993 г. — Хмельницький, 1993. 

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
1993 у футболі